Amerikai Egyesült Államok
 Agnew (Illinois)
 Agnew (Michigan)
 Agnew (Nebraska)
 Agnew (Nyugat-Virginia)
 Agnew (Washington)
 Ausztrália
 Agnew (Nyugat-Ausztrália)
Hasonló
 Agnew klinika, Thomas Eakins festőművész alkotása